Don Bosco, Giovanni Bosco (1815-1888), een Italiaanse priester
 Salesianen van Don Bosco, een religieuze congregatie gericht op onderwijs gesticht door Don Bosco

scholen vernoemd naar Don Bosco
 Don Bosco Genk, een school in de Belgische gemeente Genk
 Don Bosco Groot-Bijgaarden, een school in de deelgemeente Groot-Bijgaarden van de Belgische gemeente Dilbeek
 Don Bosco Haacht, een school in de Belgische gemeente Haacht
 Don Bosco Halle, een school in de Belgische stad Halle
 Trinitas College Johannes Bosco, een school in de Nederlandse gemeente Heerhugowaard
 Don Boscocollege Hechtel, een school in de Belgische gemeente Hechtel-Eksel
 Don Bosco Internaat Hechtel, een internaat in de Belgische gemeente Hechtel-Eksel
 Technisch Instituut Don Bosco Helchteren, een school in de Belgische gemeente Helchteren
 Don Bosco Heverlee, een school in de deelgemeente Heverlee van de Belgische stad Leuven
 Don Bosco Hoboken, een school in het district Hoboken van de Belgische stad Antwerpen
 KBS Don Bosco, een basisschool in Steenwijkerwold (Steenwijkerland, Overijssel, Nederland)
 Don Bosco College Kortrijk, een school in de Belgische stad Kortrijk
 Don Bosco Maastricht, een school in Mariënwaard (Maastricht, Limburg, Nederland)
 Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, een school in de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem van de Belgische stad Gent
 Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw, een school in de Belgische gemeente Sint-Pieters-Leeuw
 Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, een school in de Belgische gemeente Sint-Pieters-Woluwe
 Don Bosco College, een school in de Nederlandse gemeente Volendam
 Don Boscocollege Zwijnaarde, een school in de deelgemeente Zwijnaarde van de Belgische stad Gent

plaatsen
 Don Bosco (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Don Bosco (Colombia), een dorpje in het Colombiaanse departement Atlántico
 Don Bosco (Lazio), een wijk in de Italiaanse stad Rome
 Don Bosco (Torhout), een wijk in de stad Torhout (arrondissement Brugge, België)
 Don Bosco (Trentino-Zuid-Tirol), een stadsdeel in Bozen (Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië)
 Castelnuovo Don Bosco, een Italiaanse gemeente in de provincie Asti in de regio Piëmont

film en televisie
 Don Bosco (film 1935), een Italiaanse film uit 1935
 Don Bosco (film 1988), een Italiaanse film uit 1988
 Don Bosco (programma), een Italiaans televisieprogramma

sport
 Don Bosco FC, een Haïtiaanse voetbalclub
 Don Bosco Grijsoord Combinatie, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 Jeugdvereniging Don Bosco, een Nederlandse jeugdvereniging

Overige
 Don-Bosco (schip, 1925), het schipperscentrum (kantoor van R.K. Sociaal Cultureel Centrum) in Nijmegen
 Don Bosco (strip), een Belgische strip over zijn leven
 Don Bosco (Rijswijk), multicultureel jeugdcentrum in Rijswijk

Zie ook 
 Bosco (doorverwijspagina)
 San Giovanni Bosco (doorverwijspagina)